Opshop — новозеландская рок-группа, образованная в Окленде 2002 году.

В 2008 году группа выиграла Серебряный свиток APRA 2008 года в номинации «Песня года» за свою песню «One Day».

Джейсон Керрисон, ведущий участник группы, появился на The Masked Singer NZ как Tuatara, выиграв первый сезон. В 2011 году (в преддверии 2012 года) Джейсон Керрисон построил бункер после просмотра фильма 2009 года «2012». Он сказал, что выступление Джона Кьюсака было убедительным, заставившим его думать, что конец света близок.

Дискография

Альбомы 
 You Are Here (2004)
 Second Hand Planet (2007)
 Until the End of Time (2010)

Синглы 
 «Nothing Can Wait» (2003)
 «Secrets» (2003)
 «Saturated» (2004)
 «No Ordinary Thing» (2004)
 «Levitate» (2004)
 «Being» (2005)
 «Oxygen» (2006)
 «Maybe» (2007)
 «Waiting Now» (2007)
 «One Day» (2007)
 «Big Energy In Little Spaces» (2008)
 «Pins And Needles» (2010)
 «Madness and Other Allergies» (2010)
 «Love Will Always Win» (2011)
 «Never Leave Me Again» (2012)

Примечания 
 «Homegrown second announcement reveals another return of Kiwi favourites: Opshop». The Dominion Post. Stuff.co.nz. 20 November 2017. Retrieved 22 October 2018.
 «OpShop are giving it another shot for the kids». The New Zealand Herald. NZME. 20 November 2017. Retrieved 22 October 2018.
 «Opshop». NZ On Screen. Archived from the original on 22 October 2018. Retrieved 22 October 2018.
 «OpShop: About the Artist». New Zealand Music Commission. Retrieved 22 October 2018. Gilcrest, Shane (28 June 2008).
 «Opshop charting a course for success». Otago Daily Times. Dunedin. Retrieved 22 October 2018.
 Meij, Sara (10 August 2018). «Stage is set for One Love as Marley NZ Allstars and Opshop join UB40 in Nelson». Stuff.co.nz. Retrieved 22 October 2018.
 «Opshop wins song of the year». Manawatu Standard. 11 September 2008. Retrieved 22 October 2018.
 «Opshop win Silver Scroll Award». The New Zealand Herald. NZME. 10 September 2008. Retrieved 22 October 2018.
 «Ending the world on a high note — NZ Herald».
 «Opshop discography». charts.nz. Retrieved 16 November 2013.

Ссылки 
 OPSHOP artist website

Рок-группы Новой Зеландии